Seznam brigad z zaporedno številko 61.

Seznam 
 Pehotne
 61. pehotna brigada (Združeno kraljestvo)
 61. mehanizirana brigada (JAR)
 61. mehanizirana brigada (Sirija)

 Artilerijske
 61. poljska artilerijska brigada (ZDA)
 61. topniška artilerijska brigada (ZSSR)
 61. protiletalska artilerijska brigada (Poljska)

 Oklepne
 61. gardna tankovska brigada (ZSSR)

 Marinske
 61. pomorska strelska brigada (ZSSR)

Glej tudi